Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 2001 () проходил с 15 по 25 марта 2001 в городе Огден (штат Юта, США) на арене The Ice Sheet at Ogden одновременно для мужских и для женских команд.

В чемпионате принимали участие 10 мужских и 10 женских команд.

В мужском турнире чемпионами стала (11-й раз в своей истории и 4-й раз подряд) сборная Канады, победившая в финале сборную Дании (первая медаль сборной Дании на чемпионатах мира). Бронзовые медали завоевала сборная США, победившая в матче за 3-е место сборную Шотландии.

В женском турнире чемпионами стала (7-й раз в своей истории) сборная Канады, победившая в финале сборную Швеции. Бронзовые медали завоевала сборная Швейцарии, победившая в матче за 3-е место сборную Японии.

Впервые в чемпионате участвовала мужская юниорская сборная России.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 10 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Команда, занявшая последнее место, на следующий год отправляется в предварительный квалификационный турнир. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе: полуфиналы, финал и матч за 3-е место.

Результаты соревнований

Мужчины

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица (положение после завершения группового этапа)

  Проходят в плей-офф.
  Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места.
  Проходят в тай-брейк за 8-е место.

Тай-брейки 
За 4-е место

За 8-е место

Плей-офф

Итоговая классификация

Женщины

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица после завершения группового этапа

  Проходят в плей-офф.
  Проходят в двухраундовый тай-брейк за 8, 9, 10 место.

Тай-брейк 
Раунд 1

Раунд 2

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Результаты и статистика (мужской турнир) | WCF
 Результаты и статистика (женский турнир) | WCF

Международные соревнования по кёрлингу в США
Международные спортивные соревнования в Юте
Март 2001 года
Чемпионаты мира в США